Şahdağ Qusar FK (ázerbájdžánsky: Şahdağ Qusar Futbol Klubu) je ázerbájdžánský fotbalový klub sídlící ve městě Qusar.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Şövkət Orduxanov adına stadion s kapacitou 4 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1950 – FK Šachdag Kusary (Futbolnyj klub Šachdag Kusary)
 1992 – Şahdağ Qusar FK (Şahdağ Qusar Futbol Klubu)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Profil klubu na stránkách svazu 

Ázerbájdžánské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1950